Međa (izvirno ; ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Žitište; slednja pa je del Srednje-banatskega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju živi 935 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 44,1 let (41,6 pri moških in 46,4 pri ženskah). Naselje ima 486 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,37.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, v glavnem srbsko, a v času zadnjih treh popisov je opazno zmanjšanje števila prebivalcev.

Познати грађани
 Српски политичар Вук Драшковић је рођен у Међи.
 Амерички глумац Џони Вајсмилер познати филмски Тарзан је, према тврђењу мештана, рођен у Међи.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Srednje-banatskega upravnega okraja